Апертура 2008 () — первая половина 75-го сезона чемпионата Сальвадора по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Финальная фаза

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 7—8 декабря, а ответные состоялись 13—14 декабря.

|}

Финал

Ссылки 
 Статистика на soccerway.com
 Апертура 2008 на rsssf.com

2008
Сальвадор
Спорт в Сальвадоре в 2008 году